Miragaia longicollum — вид птахотазових динозаврів родини стегозаврових (Stegosauridae), який існував в пізній юрі (150 млн років тому).

Скам'янілості 
Майже повну передню половину скелета з частковим черепом (першим черепним матеріалом для європейського стегозаврида знайдено у серпні 1999 року під час будівництва дороги між селами Мірагая та Собрал-де-Монте-Аграсу в Португалії. Задня половина скелета, ймовірно, була знищена під час будівництва. Рештки знайдені у відкладеннях формації Лоурінья.

Опис 
Динозавр сягав 5,5-6,5 м завдовжки та важив близько 2 т. Гістологія показула, що голотипний зразок мав вік близько 21 року, коли загинув. Передній нижній бічний край передщелепної кістки виступає нижче. Кінчик дзьоба був беззубим. Виїмка на кінчику рила, при розгляді зверху мала форму літери W. Гребінь носової кістки утворив зчленування з верхньою щелепою. На нижній щелепі було шістнадцять зубів. Заочноямкова кістка була невеликою і розходилася в три сторони. Шия була довша за тіло, складалася з як мінімум 17 шийних хребців. На шиї та спині були два ряди прямокутних костистих пластин.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки виду за Maidment (2010):

Примітки

Посилання 
 New Dinosaur Discovered in Portugal

Стегозаврові
Динозаври Європи
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2009